Niemcy:
 Ilbesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße